Pěna dní je román francouzského spisovatele Borise Viana z roku 1947.

Další významy:

 Pěna dní (film) – francouzské drama z roku 2013, adaptace stejnojmenného románu
 Pěna dní (muzikál) – český muzikál z roku 1994, vytvořený podle stejnojmenného románu
 L'écume des jours, česky Pěna dní, tříaktová opera Edisona Děnisova z roku 1981, adaptace stejnojmenného románu